El Gran Premi de Catalunya de motociclisme de 1998, disputat el cap de setmana del 18 al 20 de setembre al Circuit de Catalunya, va ser la dotzena prova de la temporada 1998 del mundial de motociclisme.

Resultats

500 cc

250 cc

125 cc

Enllaços externs 
 Resultats al lloc web oficial de Moto GP

Competicions esportives del 1998 a Catalunya
Competicions motociclistes del 1998
1998
1998